Sint-Jozefinstituut (Kontich)
 Sint-Jozefinstituut (Wetteren)